Семь холмов Москвы — историческое название повышенных участков местности, на которых была построена Москва. Выражение произошло по аналогии с холмами Рима. С развитием и строительством столицы в список входили новые возвышенности. В настоящее время не существует единого мнения о том, какие именно холмы считаются основными, само выражение носит больше формальный характер и существует, чтобы подчеркнуть важность и величавость Москвы.

История

Возникновение названия 
Легенда о семи холмах Москвы известна с конца XV — начала XVI века, она появилась по аналогии с Римскими холмами, когда Москва стала столицей централизованного Русского государства. В это время город активно разрастался на холмистой местности, разделённой многочисленными реками и оврагами. Одновременно с теорией о семи холмах на Руси появилось выражение «Москва — третий Рим» («вторым Римом» назывался Константинополь — современный Стамбул). Возникновение легенды объяснялось значительным расширением Великого княжества Московского и было вызвано необходимостью укреплять его государственность, в том числе идеологически. Москва стала претендовать на такое же политическое главенство, каким когда-то обладала Римская империя. «Два Рима пали, третий стоит, а четвёртому не бывать» — фраза старца Филофея из Елеазарова монастыря, сказанная им в 1523 году, стала лозунгом Москвы. Образ столицы, построенной «на семи холмах», удачно вписался в концепцию третьего Рима.

Третьим Римом православные стали считать Москву после брака Ивана III с Софьей Палеолог, племянницей последнего императора Византии Константина XI, погибшего при штурме столицы. Однако теория «Москва — третий Рим» не занимала главенствующую роль в истории политических идей того времени и к концу XVII века утратила своё политическое значение.

Упоминания о семи холмах в летописях времён, когда границы Москвы вписывались в территорию Кремля и Китай-города, не обнаружено. Когда столица разрослась, оказалось, что многие улицы лежат на холмах, а на их вершинах достаточно храмов и колоколен, с того времени берёт начало фразеологизм «сорока сороков» (соро́к — территориальное деление). Уже в XVII столетии в сочинениях иностранцев, посещавших Россию, упоминание о «семихолмной Москве» стало повсеместным. Путешественник и дипломат Яков Рейтенфельс, побывавший в Москве в 1671—1673 годах, пишет:

Ещё один путешественник Эрколе Зани, приезжавший в столицу в 1672 году, также отзывается о Москве:

Вероятнее всего, иностранцы просто пересказывали ставшую популярной московскую легенду. О семи холмах рассказывали побывавшие в Москве путешественники и географы XV—XIX века.

Изучение легенды 
В XVIII веке Михаил Ломоносов занимался изучением информации о зарождении легенды. Все упоминаемые холмы изначально располагались только в черте Садового кольца. В первой половине XIX века «поиском семи холмов» занимались московский историк Михаил Погодин, москвовед Иван Снегирёв (спустя полвека историк Иван Забелин перепроверил поиски Снегирёва и насчитал больше холмов) и востоковед Юлиан Сенковский (барон Брамбеус). Профессор Московского университета Григорий Фишер фон Вальгейм нашёл упоминания о семи холмах с указанием их маковиц — самых высоких точек: «… он указывает — для первого холма колокольню Ивана Великого. Другие маковицы находятся: для второго холма на Покровке церковь Успения Богоматери, для третьего — Страстной монастырь, для четвёртого — Три горы, для пятого — Вшивая горка; для шестого — Лафертово, то есть Введенские горы, и, наконец, для седьмого холма местность от Нескучного до Воробьевых гор».

Михаил Погодин в исследованиях вместо Трёхгорного холма называет возвышенность от Самотёки и Трубы к Сухаревой башне. А Сенковский посчитал Трёхгорный за три холма, таким образом в его списке девять возвышений.

Московские холмы 

Москва возникла в долине реки на естественных террасах холмов. Рельеф территории города характерен для Русской равнины, занимающей центральный регион европейской части России, — не плоская, всхолмлённая местность. Неровный рельеф города отразился в названиях ряда улиц и местностей: Ивановская горка, Краснохолмская набережная, Сивцев Вражек, Большие кочки, Крутицы, Воробьёвы горы и другое.

Из всех так называемых Московских холмов или горок только Кремль, возвышенность Красных ворот и Воронцова гора являются настоящими холмами. Остальные таковыми не являются, так как не ограничены склонами по всем их сторонам. В народных говорах центральных областей России словами «горка» или «холм» обозначают возвышенности различного вида, например, высокие берега рек.

Исследователи выделяют следующие холмы, которые упоминаются в документах, датированных XVI веком:
 Боровицкий (Маковица)
 Псковская горка
 Таганский холм (Швивая горка)
 Ивановская горка (Алабов холм), или Кулишки
 Красный холм (он имеет двойное толкование: либо возвышенность на Яузе, либо стык нынешних Тверской и Моховой улиц)
 Старо-Ваганьковский холм
 Чертольский холм.

Кремль был заложен на высоком Боровицком холме над рекой Москвой между двумя её притоками Яузой и Неглинной. Он стал центром города, от которого столица разрасталась вширь. Холм находится в окружении возвышенностей, а такое местоположение удобно для устройства крепостных укреплений для защиты новых районов-посадов. В конце XIX века в состав города вошли некоторые слободы и дачные посёлки, которые также стояли на возвышенностях, поэтому число упоминаемых холмов, на которых стоит Москва, возросло.

В энциклопедии «Москва» 1980 года издания приведены следующие холмы:
 Кремлёвский (Боровицкий)
 Сретенский (Сухаревский)
 Тверской холм (Страстная горка)
 «Три горы» (Трехгорный)
 Таганский (Швивая горка)
 Лефортовский (Введенские горы)
 Воробьёвы горы (Ленинские)

Кроме перечисленных, различные исследователи могут относить к списку основных холмов другие возвышенности: Варварину горку (район Курского вокзала), Псковскую горку (район Зарядья), Крутицы (Напрудный холм, или Сущёво), Сущёвский Вал (между реками Неглинной и Напрудной), Крылатские холмы и другие.

Семь холмов

Боровицкий холм 

Боровицкий, или Кремлёвский, холм расположен в Тверском районе. Он имеет высоту 140—145 метров. К нему относится территория Кремля, Красной площади и нагорной части Китай-города. Название холма образовано от слова «боровица», что означает «место, где находится бор».

Боровицкий холм стал изначальным местом поселения, которое возникло в XI веке. В Тверской летописи говорится, что в 1156 году по приказу Юрия Долгорукого на Боровицком холме построили первый деревянный кремль. В настоящее время здесь находится Соборная площадь Кремля с патриаршим собором Успения Пресвятой Богородицы. Часть холма, окружённую кремлёвской стеной, обычно называют Кремлёвским холмом. Эта часть расположена на стрелке при впадении в реку Москву её левого притока Неглинной. На кромке холма («лбище», или «взлобке» по-старинному) находится Лобное место, через которое Боровицкий холм переходит в соседнюю Псковскую горку.

Сретенский холм 
Сретенский (другое название — Сухаревский) холм расположен в Мещанском районе и образован долиной реки Неглинной и долинами правых притоков Чечеры. Название холма происходит от находящихся здесь Сретенских ворот Земляного города, на месте которых в XVII веке построили Сухареву башню.

Тверской холм 

Тверской холм (район Пушкинской площади) также известен как Страстная горка и Красный холм («красивый»). Расположен в Тверском районе, достигает 163 метров в высоту. Образован долинами ручья Черторый и реки Неглинной. Название холма связано с проходящей рядом Тверской дорогой (сейчас одноимённая улица). До 1930 года здесь стоял Страстной женский монастырь, построенный в 1654-м, отсюда происходило второе название холма. Монастырь был разрушен при Иосифе Сталине, а на его место передвинули памятник Александру Пушкину с Тверского бульвара. На месте бывшего монастырского кладбища построили киноконцертный зал «Пушкинский».

«Три горы» 
Трёхгорный холм расположен в Пресненском районе на левом возвышенном берегу Москвы-реки, максимальная высота достигает 150 метров. В источниках упоминание о холме встречается с 1410 года. Существует предположение, что название холма не отображает реальное количество гор, а связано лишь с холмистым характером местности. На холме находятся церковь Николая Чудотворца на Трёх горах и Трёхгорная мануфактура предпринимателей Прохоровых, основанная в 1799 году. Когда-то этот холм был окраиной города, столица разрослась настолько, что теперь он находится в центре: здесь стоят Международный центр торговли, Белый дом правительства, посольство США.

Таганский холм 

Таганский холм расположен в одноименном районе, при впадении в Москву-реку её крупного левого притока Яузы. Название холма обычно связывают с Таганной (по-другому Таганской) слободой, которая находилась на его вершине с XVI века. Жители слободы занимались изготовлением таганов — подставок для котлов. Однако существует и другое мнение относительно названия: оно могло образоваться от географического термина «таган», что означает «гора», «холм», «вершина».

Отдельные склоны Таганского холма имеют собственные названия. Северный склон, где находится Лыщиков переулок, носит название Лыщиковая гора. Северо-западный, где расположены улицы Верхняя Радищевская, Яузская и Гончарная, известен как Вшивая горка — она поднимается от Яузы к Таганской площади. Юго-западный склон называется Красный холм, а его продолжением служит урочище Крутицы.

Лефортовский холм 

Лефортовский холм также известен как Введенские горы, он располагается за пределами Садового кольца (значит, не входил в изначальный список семи холмов столицы) на левом берегу реки Яузы. Подъём на возвышенность особенно ощущается на улице Госпитальный Вал. С севера холм ограничен долиной реки Хапиловки, на месте впадения реки в Яузу находилось село Семёновское, с XVII века называвшееся Введенским. В южной части местности протекал ручей Лефортовский, на правом берегу которого в 1771 году организовали Немецкое кладбище (ныне Введенское), где хоронили лютеран и католиков.

Воробьёвы горы 

Воробьёвы горы являются самым отдалённым от Кремля холмом из считающихся основными. Возвышенность расположена на юго-западе столицы на правом берегу реки Москвы в районах Раменки и Гагаринский. Территория холма пролегает от устья реки Сетуни до парка Горького. Холм получил название от села Воробьёво, находившегося на этом месте в XV веке, и сначала был известен как Воробьёвы члены. В 1924—1925 годах существовал план строительства на Воробьёвых горах физкультурного центра и стадиона имени Владимира Ленина, в связи с чем в газетах местность стала называться Ленинскими горами. В 1930-е в этом районе планировалось возведение Дворца Советов, фундамент этого здания после войны подошёл для строительства самой крупной сталинской высотки — главного корпуса МГУ.

Иные упоминаемые холмы

Ивановская горка 

На Ивановскую горку поднимается улица Забелина, а на вершине холма построен Иоанно-Предтеченский монастырь, с которым и связано название холма. На холме расположено множество церквей, усадеб. Также здесь находится Хитровская площадь.

Чертольский холм 
Чертольский холм расположен в районах Пресненский и Арбат. Свое название получил по стекавшему с него ручью Черторый (по другим данным называется Черторой) — крутому и извилистому, будто «черт рыл». Ручей начинался в районе Патриарших прудов и протекал вдоль Спиридоновки, по Никитскому и Гоголевскому бульварам. В XIX веке на возвышении был построен храм Христа Спасителя.

Ваганьковский холм 
На Ваганьковском холме находится церковь Благовещения в Староваганьковском переулке. У исследователей существует несколько версий относительно происхождения названия возвышенности. По мнению одних, здесь устраивали ритуальные игрища — «ваганили», то есть «играли», и жили скоморохи и шуты, которые смешили государя и его приближенных. По другой версии, на этой местности осуществлялась беспошлинная торговля, а налог на взвешивание товара именовался «ваганным» — от слова «вага», означающего «вес», «тяжесть». На Ваганьковском холме, напротив Кремля, находится дом Пашкова, а также здание Российской государственной библиотеки. Во время строительства метрополитена в холме были обнаружены пустоты, подземные галереи, ходы и колодцы на месте Опричного двора Ивана Грозного, с чем и связали наличие трещин на здании РГБ. Также это наиболее вероятное место поисков легендарной библиотеки Ивана Грозного.

См. также 
 Холмы Рима
 Сорок сороков
 Третий Рим

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Холмы Москвы
Исторические местности и районы Москвы